Рекс,  — воєначальник, король. Специфічний титул римських царів, та інших народів, зокрема літописних антів.

Ім'я 
 Рекс Гаррісон — англійський актор театру та кіно
 Рекс Стаут — американський письменник
 Рекс Джозеф Вальгайм — астронавт НАСА
 Рекс Вільямс — англійський професійний гравець в снукер
 Елан Рекс Сендидж — американський астроном
 Сер Колін Рекс Девіс — британський диригент
 Квінт Марцій Рекс — поширене ім'я давньримського роду Марції

Місця 
 Сен-Жорж-де-Рекс — муніципалітет у Франції

Біологія 
 Корніш-рекс — порода кішок Британії
 Селкірк-рекс — порода кішок США
 Німецький рекс — порода кішок Німеччині
 Девон-рекс — порода кішок Британії
 Уральський рекс — порода кішок Росії
 Meriones rex — вид родини мишеві
 Rhinolophus rex — вид рукокрилих родини підковикові
 Паравеспа царська () — вид комах з родини Vespidae
 Тиранозавр рекс — вимерший вид тераподів
 Рекс (порода кролів) — порода кролів з хутром плюшевої текстури
 Карликовий рекс (порода кролів) — порода кролів рекс, у яких присутній ген карликовості

Медіа 
 Комісар Рекс — телевізійний серіал Австрії
 T. Rex — англійський рок-гурт, з однойменним альбомом 1970 року
 Carolus Rex — сьомий студійний альбом шведського гурту Sabaton

Персонажі 
 Рекс — вівчарка з фільму Бейб 1995 року
 Рекс вон До — хореограф бойових мистецтв з фільму Наполеон Динаміт 2004 року
 Рекс — бос Лорі з фільму Третій зайвий 2012 року
 Рекс Бакленд — персонаж першого сезону Усі жінки — відьми
 Рекс — лялька з серіалу Вікторія-переможниця

Див. також 
 OSIRIS-REx — американська міжпланетна станція
 REXX — мова програмування
 RHex — автономний робот
 Рексем — футбольний клуб, з однойменного міста і області Уельсу
 Kawanishi N1K — гідроплан Японії періоду Другої світової війни. Кодова назва — Рекс.

Посилання 
 Рекс  //